Pfarrkirche Anger steht für:

 Pfarrkirche Anger (Berchtesgadener Land), Bayern
 Pfarrkirche Anger (Steiermark)